Die Premjer-Liha 2019/20 (; nach dem Sponsor auch Favbet League) war die 29. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die zwölfte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Am Wettbewerb nahmen zwölf Mannschaften teil.

Der Titelverteidiger Schachtar Donezk gewann seinen vierten Landesmeistertitel in Folge.

Änderungen gegenüber der Saison 2018/19 
 Der dritte Europa-League-Startplatz wurde zwischen den Plätzen 4 bis 7 der Platzierungsrunden in drei Partien ausgespielt.
 Die beiden Relegationsplätze fielen weg, es stieg nur noch der Letztplatzierte ab.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb nach Absolvierung des ersten Spieltags der Platzierungsrunden bis auf Weiteres eingestellt. Nach einer Entscheidung des ukrainischen Gesundheitsministeriums wurde die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 30. Mai bewilligt.

Modus 
Nach einer ersten Saisonphase mit Hin- und Rückspielen, an der alle zwölf Mannschaften beteiligt waren (insgesamt 22 Spiele pro Team), spielten die ersten sechs Mannschaften der Tabelle in einer Meisterschaftsgruppe um den Titel, während die restlichen sechs Teams in einer Relegationsgruppe gegen den Abstieg kämpften.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Europa-League-Play-offs

1. Runde 
Der Sechste der Platzierungsrunden spielte gegen den Siebten, der Fünfte gegen den Achten. Die Sieger qualifizierten sich für die nächste Runde. Die Spiele wurden am 25. Juli 2020 ausgetragen.

|}

Finale 
Die Sieger der 1. Runde ermittelten am 29. Juli 2020 Teilnehmer an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2020/21.

|}

Weblinks 
 Offizielle Seite der Liga
 rsssf.com

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20